Jayasinghe ist der Familienname folgender Personen:

 Sanjaya Jayasinghe (* 1982), sri-lankischer Dreispringer
 Susanthika Jayasinghe (* 1975), sri-lankische Leichtathletin
 Thilini Jayasinghe (* 1985), sri-lankische Badmintonspielerin